Іванове — місто в Білорусі, адміністративний центр Івановського району Берестейської області
 Іванове — село в Україні, в Лиманському районі Одеської області

Див. також 
 Іваново (значення)